L'échiquier est le tablier du jeu d'échecs, et par extension le nom d'un club où ce jeu se pratique (Échiquier châlonnais, etc.).
 L'échiquier politique est la représentation sur une échelle du positionnement de partis ou mouvements politiques.
 L'Échiquier était une administration financière de l'ancien Duché de Normandie et de l'Angleterre médiévale :
 l'Échiquier de Normandie ;
 l'Échiquier d'Alençon ;
 l'Échiquier de Beaumont-le-Roger.
 L'échiquier est le nom de plusieurs papillons.
 L'échiquier d'Adelson est une illusion d'optique publiée par Ted Adelson en 1995.

Voir aussi 
 L'Eschiquier, un instrument de musique du .
 La méthode de l’échiquier, une méthode de vente.
 L'Échiquier, une ancienne revue francophone sur les échecs, publiée durant l'entre-deux-guerres.
 Le Grand Échiquier, émission de télévision.
 Tous les articles ayant échiquier dans le titre